Onderdistrict in Indonesië
 Mojotengah (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Mojotengah (Kedu), een plaats in het regentschap Temanggung in de provincie Midden-Java
 Mojotengah (Reban), een plaats in het regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Mojotengah (Menganti), een plaats in het regentschap Gresik in de provincie Oost-Java
 Mojotengah (Bareng), een plaats in het regentschap Jombang in de provincie Oost-Java
 Mojotengah (Sukorejo), een plaats in het regentschap Pasuruan in de provincie Oost-Java